Акулиничев — русская фамилия.

 Акулиничев, Борис Акимович (род. 1939) — аниматор.
 Акулиничев, Иван Тимофеевич (1915—2000) — радиоконструктор, доктор медицинских наук, один из основоположников космической медицины, изобретатель